Kalinovac je lahko:
 Kalinovac, Ub (Srbija)
 Kalinovac (Hrvaška)